Ху́лло (), ранее также Гу́лло, Хюлло () и Холо (), на местном наречии Ху́лу (Hulu) — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония. Является административным центром волости Вормси.

География и описание 
Расположена в южной части острова Вормси, на берегу залива Хулло. Высота над уровнем моря — 20 метров. Через деревню проходит шоссе Хулло. Расстояние до уездного центра — города Хаапсалу — 25 километров по воздуху. На границе деревень Хулло и Сууремыйза находится самое большое озеро острова Вормси — Пряствике.

На территории деревни находится часть природного парка Вормси.

Климат умеренный. Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 91301.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 99 жителей, из них 96 (97,0 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 100 человек, из них 96 (97,0 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Хулло:

История 

В письменных источниках 1540 года упоминается Hully, 1564 года — Hulleby, 1565 года — Hwllaby, Hwlloby, 1637 года — Hulu, 1642 года — Hurru, на картах 1898 год и 1903 года — Гулло.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Хулло.

До 1919 года деревня принадлежала мызе Магнусгоф (Сууремыйза, , ).

Северная часть деревни — Håkabackan, на письме Hakebacken — это бывшее поселение церковной мызы Вормси. На самом севере деревни Хулло, на границе с другими деревнями, ранее находилось малое поселение Нюбю (Nyby, со шведского буквально — «Новая деревня»).

В 1880-х годах на острове был основан православный приход, включавший 162 души, и в Хулло построили русскую церковь с луковичным куполом. Во времена Первой Эстонской Республики приход захирел, и развалины церкви являются напоминанием об этом до настоящего времени.

С XIII века и до 1944 года на острове Вормси в основном жили балтийские шведы. В 1934 году в Хулло (включая Хакебакен) проживали 14 семей общей численностью 176 человек. В 1944 году в Швецию эмигрировали 147 человек.

Инфраструктура 

В Хулло находится Управа волости Вормси. В деревне есть центральное водоснабжение и канализация, работают основная школа-детский сад, магазин с почтовым пунктом, библиотека с интернет-пунктом, пансионат для пожилых людей. Единственное спортивное сооружение на острове — школьный стадион. В 1991 году в деревне было зарегистрировано Охотничье общество Вормси; размер охотничьих угодий на острове в 2019 году составил 8189 гектаров.

Услуги ночлега предлагает хостел «Фейм и Сулл» ("Feim & Sull"), на первом этаже которого летом 2018 года возобновил работу трактир «Хулло». Здание выглядит как типичный домик в Швеции – окрашенные красной краской стены с белыми оконными рамами.

Есть регулярное паромное сообщение с материком, зимой также ледовая переправа. Морскую линию обслуживает паром, построенный в 2015 году (200 мест для пассажиров и 22 места для автомобилей), переправа занимает 40—45 минут. Автобусное движение связано с паромным графиком.

В Хулло находится травяное лётное поле, способное принимать малые и спортивные самолёты. Также есть соответствующая всем установленным требованиям посадочная площадка для вертолётов. Регулярные полёты на остров не совершаются.

Школа-детский сад Вормси 

Здание школы Вормси стали строить в 1936 году силами всех жителей деревни — и эстонцев, и шведов. Учебная работа началась 17 ноября 1937 года. Школа была 6-классной, обучение велось как на эстонском, так и на шведском (до 1943 года) языках. В 1944–1950 годах 7-классная школа получила название Неполная средняя школа Хулло, обучение велось на эстонском и русском языках. В 1961–1988 годах школа была 8-классной, с 1988 года стала 9-классной. С 1992 года она носила название Основная школа Вормси. В 2001 году в только что отремонтированной школе учились 20 школьников, работали 8 учителей, один из которых приезжал с материка. Были пристроены учебные классы по металло- и деревообработке. В 2002 году было построено новое школьное здание.

С 2005 года  школа объединилась с детским садом и стала носить название Вормсиская основная школа-детский сад. В 2016/2017 учебном году в школе насчитывалось 27 учеников, в 2019/2020 учебном году — 16 (первоклассников не было). Обучение ведётся на эстонском языке в объединённых классах.

Островной детский сад открылся в Хулло в 1971 году, и в двух группах тогда насчитывалось 25 детей. В начале 1990-х годов из-за малого числа детей детский сад был закрыт. Вновь он заработал в 1993 году с 9 детьми. В 2002 году было построено новое здание детского сада, и в 2004 году в одну объединённую группу ходили 12 детей, в 2016 году — 11. На втором этаже здания работает образовательный центр, помещения которого используются для проведения семинаров, учебных классов, совещаний и других совместных мероприятий, в том числе для собраний Волостного совета и Волостной управы. Во дворе детсада находится культурологическая игровая площадка.

Природные достопримечательности 
На острове Вормси есть длинные, узкие, относительно крутые валы-хребты; они идут тремя параллельными рядами с северо-запада на юго-восток. Эти валы являются одной из примечательностей острова. Самым высоким является вал Хулло: его длина составляет 11 км, средняя высота 5—6 м над уровнем моря, самые высокие точки —  Lillkullbacken (12,7 м) и Haubackan (11,9 м над уровнем моря).

На территории деревни Хулло расположена часть природного парка Вормси. Залив Хулло является одним из крупнейших нерестилищ в проливе Вяйнамери. На северо-восточном побережье залива находится береговой луг, входящий в природоохранную сеть Natura 2000. Здесь произрастают селагинелла вида Selaginella selaginoides и несколько видов орхидей (пыльцеголовник длиннолистный, башмачок, офрис насекомоносная, бровник одноклубневый, лосняк Лёзеля и др.).

Памятники культуры 

В Государственный регистр памятников культуры Эстонии внесены следующие объекты, расположенные на территории деревни Хулло:
 церковь Святого Олафа. Находится на пересечении дорог Борбю—Релбю—Керслети. Построена в 1632 году в готическом стиле. После того, как в 1944 году остров был покинут шведами, церковь стояла заброшенной. Её восстановление началось в 1980-е годы, и в 1990 году церковь была заново освящена. При инспектировании 11.11.2019 находилась в удовлетворительном состоянии;
 церковный сад; при инспектировании 13.04.2017 находился в удовлетворительном состоянии;
 ограда церковного сада; при инспектировании 13.04.2017 находилась в удовлетворительном состоянии;
 православная церковь Воскресения Господня. Возведена в 1889 году, богослужения были прекращены в 1937 году, и окна церкви заколочены. В советское время использовалась как колхозный склад. При инспектировании 09.10.2017 находилась в аварийном состоянии;
 братская могила погибших во Второй мировой войне; при инспектировании 08.04.2016 находилась в удовлетворительном состоянии;
 памятник Освободительной войне; при инспектировании 08.04.2016 находился в хорошем состоянии;
 кладбище Вормси, крупнейшее место солнечных крестов в мире (более 330 крестов). Солнечные кресты стали использоваться на острове в XVII веке, старейший датируется 1743 годом, последний — 1923 годом; при инспектировании 13.04.2017 кладбище находилось в хорошем состоянии;
 памятный камень Паруникиви (Parunikivi, с эстонского — «Баронский камень»), посвящён барону Отто Фридриху Фромхольду фон Штакельбергу (Otto Friedrich Fromhold von Stackelberg, 1823—1887) его вдовой и сыном. Представляет из себя большой ледниковый валун, на котором выбит текст: Dein Bleibenden Andenken des / Baron Otto Friedrich Fromhold / von Stackelberg / geb.5/17 August 1823 gest. 15/27 August 1887 / als des lezten Privatbesitzen der / Insel Vorms aus herzinnger / Liebe gewidmet von seiner Wittwe / und seinem Sohne. При инспектировании 08.04.2016 находился в хорошем состоянии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Вормсиская церковь св. Олава. Сайт Visit Estonia
 Хостель «Фейм и Сулл» и трактир «Хулло». Сайт Visit Estonia

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа